Gerd Hupperich (* 14. Juni 1969 in Beuel) ist ein deutscher Rollenspielautor, der in erster Linie Abenteuer und Quellenbände für das Pen-&-Paper-Rollenspiel Midgard geschrieben hat.

Publikationen 

Die nachfolgenden Abenteuer und Quellenbände für das Rollenspiel Midgard sind im Verlag für Fantasy- und Science-Fiction-Spiele (VFSF) in Stelzenberg erschienen:

Abenteuer
 „Der Geflügelte Ring“ (1990) (Gildenbrief-Abenteuer, wiederverlegt in: „Corrinis – Stadt der Abenteuer“, 2. Auflage, 2004)
 „Myrkdag“ und „Die Kehrseite der Medaille“ (1992) (erschienen im Sammelband „Spinnenliebe“)
 „Trommel und Pferd“ (1994) (Gildenbrief-Abenteuer)
 „Die Perlen der Füchse“ (1994)
 „Die Rückkehr der Braut“ (1994) (Wunderwelten-Abenteuer)
 „Mord am Schwarzdorn-See“ (1995)
 „Smaskrifter“ (1996, 2. Auflage 2014)
 „Hexerjagd“ (1997) (erschienen im Sammelband „Mord und Hexerei“)
 „Die Kinder des Träumers“ (1998)
 „Ein Hauch von Heiligkeit“ (1998) (Erster Band des Zyklus von den zwei Welten)
 „Unter dem Sturmdrachen“ (1998)
 „Der weinende Brunnen“ (2001, 2. Aufl. 2018) (Ringbote-Abenteuer)
 „Die schwarze Sphäre“ (2001) (Vierter Band des Zyklus von den zwei Welten)
 „Vier letzte Lieder“ (2003) (Gildenbrief-Abenteuer)
 „Rotbarts Burg“ (2003) (Web-Publikation mit den Abenteuern „Der Ritter in Rot“, „Rotbarts Heimgang“ und „Der Traum des Roten Ritters“)
 „Der Weg nach Vanasfarne“ (2004) (Sammelband mit den Abenteuern „Orcwinter“, „Druidenmond“ und „Unheilnebel“)
 „Das grüne Sigill“ (Sammelband mit den Abenteuern „Die Frau ohne Schatten“, „Der Pfeil des Jägers“ und „Die Brut der Kröte“ 2009, erw. Aufl. 2011, wiederveröff. 2016)
 „Melzindar“ (2012)
 „Der Albenstern“ (2014)
 „Die Magie der Sphären“ (2017; mit Peter Kathe)
 „Feuerstern“ (2020)
 „Das Rubinelixier“ (2020)

Quellenbände
 „Meister der Sphären“ (Co-Autor) (2006)
 „Das Arkanum (Luxusausgabe)“ (Co-Autor) (2007)
 „Die Meister von Feuer und Stein“ (2009)

Weblinks 
 Autorenprofil beim VFSF (Midgard Online)
 Autoreneintrag im Midgard-Wiki
 ausführliches Interview auf https://steamtinkerer.de/

Autor
Rollenspiele
Deutscher
Geboren 1969
Mann